Nyarunazi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyarunazi (vattendrag i Burundi, Cibitoke), 
 Nyarunazi (vattendrag i Burundi, Bururi), 

Robotskapade Burundiförgreningar